Příjmení Lindfors nosí více různých významných osobností:

 Adolf Lindfors (1879–1959) – finský zápasník
 Arthur Lindfors (1893–1977) – finský zápasník
 Viveca Lindfors (1920–1995) – švédská herečka